Александр Кулишер: Кулишер, Александр Михайлович (1890—1942) — российский публицист, юрист, правовед, общественный деятель; профессор, сын М. И. Кулишера.
 Кулишер, Александр Рувимович (1875—?) — российский математик.